Sphaerobelum är ett släkte av mångfotingar. Sphaerobelum ingår i familjen Zephroniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Sphaerobelum